Пётр Богатырёв: Богатырёв, Пётр Григорьевич (1893—1971) — советский фольклорист, этнограф, переводчик.
 Богатырёв, Пётр Сергеевич (род. 1991) — российский легкоатлет.